IFFE Business School, es una escuela de negocios privada con sede en Oleiros (La Coruña), España.

Cuenta en la actualidad con unos 300 alumnos por año, de los cuales un 10% proceden de otros países.

Historia 
Fue fundada el 13 de noviembre de 2009 como Instituto de Formación Financiera y Empresarial, y registrada como marca el 30 de septiembre de 2011.

Campus
Esta Escuela de Negocios está íntimamente ligada a la explotación y desarrollo urbanístico de un terreno de 24 hectáreas en el municipio coruñés de Oleiros, presidido por la mansión de Las Cadenas, edificio afrancesado catalogado que junto con sus jardines goza de protección integral. Tanto la mansión como todas las tierras circundantes son propiedad de Fernando Marchesi, heredero del conde de Loureda que era el dueño de estos terrenos en su día. En 2014, IFFE también participó sin éxito en un concurso público por la adjudicación de los terrenos de la Fábrica de Armas de A Coruña.

Proyección internacional
En 2013, IFFE suscribió un convenio con la Universidad de Zhejiang en China para la formación de sus alumnos en este país asiático.

Referencias

Escuelas de negocios de España
Educación en Galicia